Violante ist der Familienname folgender Personen:
 Cinzio Violante (1921–2001), italienischer Mittelalterhistoriker
 Luciano Violante (* 1941), italienischer Politiker